Гордовенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Гордовенко, Владимир Владимирович (1962—1995) — российский серийный убийца.
 Гордовенко, Михаил Васильевич (1940—2021) — бригадир шахтёров очистного забоя шахты «Краснолиманская», Донецкая область, Герой Украины (1999).